Sultanat de Sokoto, estat africà que va existir des del començament del  i perdé el poder el 1903
 Estat de Sokoto, estat de Nigèria que agafa el nom de la capital, Sokoto
 Sokoto (ciutat), ciutat de Nigèria
 Riu Sokoto, riu de Nigèria